Walde kan vara:

Otto Walde
Laab im Walde